Atlantpetrell är en fågel i familjen liror inom ordningen stormfåglar. Fågeln delas upp i två underarter:
 P. f. feae – häckar på Kap Verdeöarna
 P. f. deserta – häckar på ön Bugio i Desertasöarna mellan Kanarieöarna och Madeira 

Numera betraktas de två underarterna oftast som skilda arter, kapverdepetrell och desertaspetrell, bland annat av IUCN som därmed hotkategoriserar dem var för sig, kapverdepetrell som nära hotad och desertaspetrell som sårbar. BirdLife Sveriges taxonomikommitté betraktar dem fortfarande dock som en art.

Referenser 

Liror
Fåglar i palearktiska regionen
Fåglar i etiopiska regionen
Fåglar i nearktiska regionen